Ірина-Камелія Бегу була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Унс Джабір.

Анастасія Севастова виграла титул, у фіналі перемігши Петру Мартич з рахунком 7–6(7–4), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Відкритий чемпіонат Бухареста, одиночний розряд
2018